Alden ist der Familienname folgender Personen:

 Blanche Ray Alden (1870–1934), US-amerikanische Schauspielerin
 Christopher Alden (* 1949), US-amerikanischer Theaterregisseur
 Cynthia May Alden (1862–1931), US-amerikanische Journalistin
 Cyril Alden (1884–1939), britischer Radrennfahrer
 David Alden (* 1949), US-amerikanischer Theater- und Filmregisseur
 Debra Alden, US-amerikanische Schauspielerin
 Ellie Darcey-Alden (* 1999), britische Schauspielerin
 Ginger Alden (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Harold Lee Alden (1890–1964), US-amerikanischer Astronom
 Henry Mills Alden (1836–1919), US-amerikanischer Autor
 Howard Alden (* 1958), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Ichabod Alden (1739–1778), US-amerikanischer Offizier und Kommandeur während des Cherry Valley massacre
 Isabella Macdonald Alden (1841–1930), US-amerikanische Schriftstellerin
 Jennifer Alden (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 John Alden (c. 1599–1687), englisches Besatzungsmitglied der Mayflower
 John Alden (Seefahrer) (1625/26–1701/02), nordamerikanischer Seefahrer
 John Alden Carpenter (1876–1951), US-amerikanischer Komponist
 Julian Alden Weir (1852–1919), US-amerikanischer Maler
 Mary Alden (1883–1946), US-amerikanische Broadway- und Filmschauspielerin
 Norman Alden (1924–2012), US-amerikanischer Charakterdarsteller und Schauspieler
 Phil Alden Robinson (* 1950), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Priscilla Alden (um 1602–um 1684), Siedlerin in der Plymouth Colony
 William Livingston Alden (1837–1908), US-amerikanischer Journalist, Autor und Theosoph

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alden (Alabama), im Jefferson County
 Alden (Colorado), im Weld County
 Alden (Illinois), im McHenry County
 Alden (Iowa), im Hardin County
 Alden (Kansas), im Rice County
 Alden (Michigan), im Antrim County
 Alden (Minnesota), im Freeborn County
 Alden (Nebraska), im Morrill County
 Alden (New York), im Erie County
 Alden (Ohio), im Washington County
 Alden (Oklahoma), im Caddo County
 Alden (Pennsylvania), im Luzerne County
 Alden (Virginia), im King George County
 Alden (CDP), im Antrim County, Michigan – Census designated place
 Alden (Town), Town(ship) im Polk County, Wisconsin
 Alden Bridge, im Bossier Parish, Louisiana
 Alden Center, im Erie County, New York
 Alden Heights, Stadtteil von Norfolk, Virginia
 Alden Manor, im Nassau County, New York
 Alden Park Manor, im Philadelphia County, Pennsylvania
 Alden Park (Ohio), im Mahoning County
 Alden Station, im Hardin County, Iowa – nicht mehr existent
 Alden Village Estates Mobile Home Park, im Erie County, New York

in anderen Ländern:
 Alden (England)
 Deutschordensballei Alden Biesen, eine Ballei des Deutschen Ordens
 Kakulin,  ein Ortsteil in der Woiwodschaft Großpolen (ehemals Alden, Landkreis Wongrowitz, Danzig-Westpreußen); siehe Skoki
 Schloss Alden Biesen, ein Schloss in Belgien

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Alden Branch (Sunstroke Creek), in Texas
 Alden Brook (Furnace Brook, Connecticut), in Connecticut
 Alden Brook (Furnace Brook, Massachusetts), in Massachusetts
 East Alden Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Idaho

Sonstiges:
 (2941) Alden, nach Alden Tombaugh benannter Asteroid
 Alden (Mondkrater), ein nach Howard Lee Alden benannter Mondkrater
 Alden Poplar Creek Convalescent Center, eine Klinik im US-Bundesstaat Illinois
 Alden (Rebsorte), eine Rebsorte
 Alden (Schuhhersteller), international bekannter amerikanischer Schuhhersteller
 Alcove Lake (Montana), See im Flathead County
 Alden Lake (Minnesota), See im St. Louis County
 Alden Mine Number 5, Mine im Fulton County, Illinois
 Alden Mine Number 6, Mine im Fulton County, Illinois
 Alden Gas Storage Field, Ölfeld im Rice County, Kansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Alden Bridge, in Alden, Iowa, ID-Nr. 98000517
 Alden House, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 87002378
 Alden Park Manor, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 80003606
 Alden Park Towers, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 85002933
 Alden Public Library, in Alden, Iowa, ID-Nr. 81000241
 Alden Tavern Site, in Lebanon, Connecticut, ID-Nr. 98000361
 Arthur Alden House, in Quincy, Massachusetts, ID-Nr. 89001382
 Babcock Alden Calvert Apartments, in Washington, DC, ID-Nr. 90000737
 C. R. Alden Building, in Victoria, Texas, ID-Nr. 86002533
 Ebenezer Alden House, in Union, Maine, ID-Nr. 75000100
 John and Priscilla Alden Family Sites, in Duxbury, Massachusetts, ID-Nr. 78000476
 William E. Alden House, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000562
 Alden-Delahanty Block, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000572

Siehe auch:
 Alden Creek
 Alden Island
 Alden Park
 Alden Township
 Alten
 Althen